Late Again (single) - single van Stealers Wheel
 Late Again (album) - album van Peter, Paul and Mary